A 8-a ediție a Campionatului European de Handbal Feminin s-a desfășurat în Republica Macedonia în perioada 2 decembrie - 14 decembrie în următoarele orașe:
 Skopje, Skopje Sports Arena
 Ohrid, Biljanini Izvori Arena
Campionatul a fost câștigat de Norvegia care a învins în finală Spania cu 34–21.

Calificări 
În total echipele a 16 națiuni vor participa la turneul final.
Țara gazdă
 

Calificări de la CE din 2006
(primele 5 clasate)
  (campioană)
 
 
 
 

Calificări baraj

Echipe

Runda preliminară 
Timpul: Ora Europei Centrale (UTC+1)

Runda principală

Runda finală 
Locurile 1-4

Locurile 5-6
13 decembrie 2008 11:30 (Skopje)

Clasament final

Top golgheteri 

Sursă: EHF-Euro.com

Legături externe 
 Federația Europeană de Handbal

2008 în handbal
Competiții de handbal
Handbal în Macedonia de Nord
Campionatul European de Handbal Feminin
2008 în Republica Macedonia